Farmacia de guardia puede referirse a:
 Una farmacia de guardia (es decir, abierta más allá de su horario habitual para atender a los que necesitan comprar medicinas con urgencia)
 Farmacia de guardia, una serie española de televisión de los años 90 emitida por la cadena Antena 3.
 El telefilme de 2010 La última guardia, también llamado Farmacia de guardia, la película, basado en dicha serie.
 Farmacia de Guardia, un grupo musical de los años 80.
 Farmacia de guardia, película española de 1958